Красиков або Красіков (), жіноча форма Красикова — російське прізвище. Відомі носії:
 Красиков Михайло Михайлович — український етнограф, фольклорист, літературознавець, бібліограф і поет

 Красікова Ганна Феодосіївна — білоруська радянська діячка
 Аркадьєва (Красикова) Ірина Аркадіївна — радянська акторка

Російські прізвища